WMP steht als Abkürzung für:

 Flugplatz Mampikony in Madagaskar (IATA-Code)
 Wii Motion Plus ist ein Zusatz-Controller für den Wii Motion
 Winamp, Media Player
 Windows Media Photo, Grafikformat
 Windows Media Player ist ein Programm zur Wiedergabe von Musik und Video-Daten 
 WMP Eurocom ist ein Beratungsunternehmen mit prominenten Vertretern aus Politik und Medien. In der Presse-Berichterstattung wird in der Regel die Kurzform „WMP“ benutzt

Abkürzung